Komitet planowania ds. ropy naftowej – Petroleum Planning Committee – PPC
 PowerPC – typ procesora produkowanego przez IBM, Sony, Xilinx i Motorolę (obecnie Freescale)
 PocketPC – przenośny komputer wyposażony w Windows Mobile
 PPC Pay Per Click – rodzaj internetowego programu partnerskiego
 Production Planning and Control – system wspomagania komputerowego planowania i sterowania produkcją